Frieberting ist der Ortsname von

 Frieberting (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Frieberting (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Frieberting (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim, Bayern